Jméno a příjmení Adrián López má více nositelů:
 Adrián López Álvarez (* 1988) – španělský fotbalista
 Adrián López Rodríguez (* 1987) – španělský fotbalista